Андре́а Чезальпи́но, или Цезальпи́н (, , 6 июня 1519, Ареццо, Тоскана, Италия — 23 февраля 1603, Рим, Италия), — итальянский врач, естествоиспытатель и философ.

Жизненный путь 
Местом его деятельности была сначала Пиза.

Философия с ранних лет привлекала его. Отдавшись изучению её под руководством Аристотеля, он с первых же шагов своей самостоятельной преподавательской деятельности стал резко нападать на схоластику, господствовавшую в школьной философии того времени. Это возбудило против него вражду многих влиятельных лиц. Несмотря на наветы и даже прямые (неосновательные) обвинения в безбожии, Цезальпин не подвергся суду инквизиции и даже не был стесняем в своей преподавательской деятельности. Факт этот находит себе объяснение отчасти в самом характере его философского учения, оставлявшего место чудесам даже в естественном порядке природы, отчасти в благосклонном отношении к нему Римской курии (папа Климент VIII назначил его своим первым лейб-медиком).

В Риме Цезальпин продолжал свою преподавательскую деятельность и там же умер.

Преподавал в Пизанском университете (1555) и в папской Коллегии мудрости в Риме (1592).

Гербарий Цезальпина сохраняется во Флоренции.

Памятник Чезальпино установлен в Пизе.

Скульптурное изображение Чезальпино установлено в Галерее Уффици во Флоренции.

В честь Чезальпино назван род растений  L.

Медик 
Некоторые учёные считают Чезальпино первым, ещё до Гарвея, открывшим кровообращение — он описал большой круг кровообращения.

Сердце он рассматривал в качестве центра движения крови и указал на центростремительный ток крови в венах. Он подробно описал клапаны сердца, малый круг кровообращения, отметил различия в структуре лёгочных артерий и вен, аналогичные различиям в структуре системных артерий и вен, но у него ещё не было ясного представления о большом круге кровообращения. Чезальпино обнаружил соединение между воротной и нижней полой венами, описал связь между расширением артерий и сокращением сердца и обратил внимание на вопрос возможного наличия сообщения между артериями и венами («Questionum medicarum libri II», 1593).

Философ 
По словам одного из врагов его, идеи Цезальпина пользовались такой широкой известностью, что не только в Италии, но даже в Германии внушали к себе бо́льшее уважение, нежели изречения дельфийского Аполлона у греков. Цезальпин постоянно оставался аристотеликом или, вернее, перипатетиком, воспринявшим, однако, в своё философское учение некоторые позднейшие элементы. В истории философии установился тот взгляд, что Цезальпин преобразовал аверроистический аристотелизм в пантеизм. В этом смысле он признаётся одним из видных предшественников Спинозы. Своё философское учение он изложил в труде «Quaestiones peripateticae» (Венеция, 1571; ко 2-му изданию, 1593, присоединён другой философский трактат — «Daemonum investigatio peripatetica»).

Основные положения его учения сводятся к следующему. Наше мышление отправляется от всеобщего; последнее выражается или в общих и основных принципах разума, или в общем представлении, которое слагается в нас благодаря показаниям чувств от соприкосновения с внешними предметами. Однако это всеобщее, познаваемое нами при помощи индукции, является лишь неопределённым и смутным целым, преобразующимся в отчётливое и ясное познание природы вещей лишь благодаря усмотрению различий.

Процесс определения понятий показывает нам, что такое субстанция, и приводит нас к противоположности между формой и материей вещей, а также к причине, объясняющей, почему субстанция такова, какова она есть на самом деле; но мы никогда не в силах доказать, что сущее есть на самом деле. Там, где мы не встречаем сочетания материи и формы, определение понятий не может иметь применения. Чистая форма не подлежит объяснению; она есть самое всеобщее и простое, сущее, которое не может иметь причины. Это одухотворяющее формирующее начало, этот принцип всех форм и есть Бог, первый и высший разум, а следовательно, первое, абсолютно чистое и простое действие. Эта первоначальная субстанция является источником первичной силы; она не имеет ничего общего с количеством и потому не может быть названа ни конечной, ни бесконечной; она не может быть продуктом чьего-либо творчества и не может действовать ради какой-нибудь определённой цели в собственном смысле этого слова, так как сама является конечной целью всех возможных целей, неподвижной самой в себе; она заслуживает безусловной любви. Но для того, чтобы божественное, или абсолютное, добро могло быть абсолютно желательным, должны быть ещё и такие субстанции, такие существа, который могли бы избирать его целью своих стремлений. Поэтому-то независимо от первичной субстанции есть ещё другие, существование которых сводится к ней и которые являются субстанциями лишь постольку, поскольку они сопричастны этому принципу одухотворяющей формы. В нём-то и коренится единство мировой системы.

Роды и виды существ вечны, одни лишь индивидуумы имеют преходящее бытие; несмотря на индивидуальную смерть отдельных существ, творческая сила первичной субстанции неиссякаема, творческий процесс вечен. Начало, одухотворяющее живые существа, проникает собою и всю Вселенную вплоть до её мельчайших частей; им же проникнуто и атомистическое строение косного принципа — материи. Частицы материи, наполняющие собой мироздание, квалифицируются Цезальпином различно с точки зрения их совершенства.

Градация устанавливается отношением к центру материального мира — к солнцу и небу как сфере последнего. В нём источник их жизни и движения. Небесного огня или источника тепла недостаточно ещё, однако, для образования жизни, хотя, по-видимому, процессы разложения материи (например, гниение) порождают живые организмы, дотоле не существовавшие; заблуждением было бы предполагать, что одних материальных условий достаточно для такого самозарождения: без участия конечной движущей причины мира, без воздействия творческой формы никакая жизнь не мыслима.

В психологии Цезальпин является чистым спиритуалистом. Духовное начало человека резко различается им от душ других живых существ. Только человек обладает разумной, мыслящей и бессмертной душой. Действия его души не зависимы от тела; причинной связи здесь не существует. Соединяя все отдельные члены тела в гармоническое единство, душа является формой для тела. Не локализируясь ни в одной из частей последнего, она лишь проникает его собою. Если уже непременно желательно говорить о её седалище, то эта роль всего скорее может быть приписана сердцу, источнику движения и деятельности всего организма. Здесь средоточие нашей чувственности.

Чувственные образы, воспринятые нашей душой, не имеют пространственного протяжения. Познавая единое во всех вещах нашего внешнего опыта, а вечное и божественное начало — в нас самих, в недрах собственной духовной субстанции, мы приобщаемся к истинному блаженству Божества, которое, однако, лишь тогда станет нашим совершенным и неотъемлемым достоянием, когда в акте смерти наш интеллект отрешится окончательно от чисто человеческих черт своей деятельности и вступит в состояние чистого о себе бытия. Такими чертами характеризуется психология Цезальпина.

Допуская чудеса, как акты специального проявления Божества в мире естественных явлений, Цезальпин решительно отвергал веру в тёмные силы природы, в магию и волшебство, столь распространённую в его время.

Ботаник 
Чезальпино открыл период искусственных систем в ботанике. В его главном сочинении 16 книг о растениях (, Флоренция, 1583), кроме описания многочисленных растений, изложена принципиально новая система, основанная на дедуктивном подходе Аристотеля — на строении семян, цветков и плодов, то есть на разбиении множества по пути от общего к частному, и на знании огромного фактического материала из области морфологии растений.

Соглашаясь со взглядами Конрада Геснера, он в своём труде распределяет 840 видов на 15 классов чисто ботанического характера. Сообщив в начале своего труда всё известное относительно организации явнобрачных растений, он основывает свою классификацию прежде всего на деревянистых или смолистых свойствах стебля (что позволяет ему установить 2 первые группы), затем, в первом случае, на положении зародыша в семени, во втором случае — на присутствии или отсутствии семян (мхи, лишайники и т. д.). Это даёт ему отделы второго порядка. Наконец, форма плода, верхняя или нижняя завязь, число семян, присутствие или отсутствие их покрова, форма корня и т. д. помогают ему определить 15 классов (которые, правда, классами не названы) и подразделить их на 47 секций. То значение, которое Чезальпино придаёт семенам, позволяет считать его прямым предшественником будущих классификаторов.

Чезальпино использовал 4 категории жизненных форм Теофраста, но объединил их в 2: древесные (деревья и кустарники) и травянистые (полукустарники и травы). Важным признаком Чезальпино считает положение «души», которая, по его мнению, должна быть у растений скрыта в сердцевине, и «сердца» — в семени (он полагает, что оно находится в месте отхождения семядолей от гипокотиля). Далее используется число семян в плоде, строение перикарпия и отчасти соцветия.

 Система классификации растений
Цезальпин различал такие классы растений:
 Классы 1 и 2 обнимают деревья и кустарники, различая их по положению зародыша в семени. Сердце у верхушки семени. Семена чаще одиночные (Дуб, Липа, Лавр, Слива и др.).

Остальные классы обнимают полукустарники и травянистые растения.

 Класс 3: Травянистые — единственное семя в плоде, например, Валериана, Крапива, Злаки.
 Класс 4: Травянистые — несколько семян в одиночном мясистом плоде, например, Тыквенные, Спаржа.
 Класс 5: несколько семян в сухом плоде, например, Бобовые, Гвоздичные и др.
 Класс 6: два семени, до созревания слитые, цветы в зонтике: Зонтичные.
 Класс 7: плод двугнёздный, например, Пролесник, Подмаренник, Табак, Капустные.
 Класс 8: плод трёхгнёздный, с немясистым корнем, например, Молочай, Фиалка.
 Класс 9: то же, но корень мясистый, например, Лилейные и др.
 Класс 10: четыре семени на общем ложе (плод, распадающийся на 4 односемянные части): Бурачниковые, Яснотковые.
 Классы 11 и 12 содержат Астровые, а также Синеголовник и Скабиоза с «общим цветком, распределённым частями на вершинах отдельных семян».
 Класс 13: несколько семян в общем цветке: например, Лютик, Частуха.
 Класс 14: несколько семян в одном плоде: например, Кислица, Аристолохия, Каперсы.
 Класс 15: без цветов и плодов: споровые растения.

Большинство групп Чезальпино было составлено совершенно искусственно, но в некоторых случаях он интуитивно нащупал действительно существенные особенности строения и довольно удачно очертил объём, например, у зонтичных или бурачниковых вместе с губоцветными. Но, как правило, им бралось слишком мало признаков без оценки их относительной значимости, в результате система оказалась классификацией не столько растений, сколько признаков и их вариаций.

Основные печатные труды 
 Quaestionum peripateticarum libri V, Venetiis, 1571
 De medicamentorum facultatibus libri II (Венеция, 1593)
 De metallicis libri III (Нюрнберг, 1602)
 Appendix ad libros de plantis (Рим, 1603)
 Kotoptron sive speculum artis medicae Hippocraticum (1605)
 Daemonum investigatio peripatetica
 Quaestilonum medicorum libri II

Примечания

Литература 
 См. прекрасную статью о Цезальпине Пьера Бейля в его «Dictionnaire historique».
 Viviani U., Vita e opere di Andrea Cesalpino, Arezzo, 1922
 

Медики XVI века
Ботаники по алфавиту
Ботаники Италии
Ботаники XVI века
Философы Италии
Философы XVI века
Медики Италии
Учёные Эпохи Возрождения
Выпускники Пизанского университета